Bistriza (, ,  Бистрица, von ur *-bistr ‚klar, hell, eilig‘, vgl. Bystritza) steht für:
 einen ehemaligen Zarenpalast im Rilagebirge, siehe Zarska Bistriza 

Ortschaften:
 Bistriza, Stadtbezirk Pancharewo, Sofia, siehe Bistriza (Sofia)
 Bistriza, Oblast Blagoewgrad, siehe Bistriza (Oblast Blagoewgrad)
 Bistriza, Oblast Kjustendil, siehe Bistriza (Oblast Kjustendil)

Flüsse:
 die Bistriza (Rhodopen)
 die Vitoschka Bistriza in Sofias Stadtbezirk Pancharewo
 die Sandanska Bistriza in Sandanski in der Oblast Blagoewgrad
 die Pirinska Bistriza im Piringebirge
 die Blagoewgradska Bistriza in der Oblast Blagoewgrad
 die Chepinska Bistriza
 die Sovoljanska Bistriza
 die Dupnischka Bistriza

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistritza, Bistrzitz, Feistritz, Wistritz (deutsch)